Le qualificazioni del singolare  del BMW Malaysian Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Anne Kremer (qualificata)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Erika Sema (primo turno)
  Kristína Kučová (ultimo turno)

 Jing-Jing Lu (qualificata)
 Urszula Radwańska (ritiro, spostato nel tabellone principale)
 Tetjana Lužans'ka (qualificata)
 Nudnida Luangnam (ultimo turno)
 Zhang Ling (secondo turno)

Qualificate

  Anne Kremer
  Jing-Jing Lu

  Sun Shengnan
  Tetjana Lužans'ka

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

BMW Malaysian Open 2011
WTA Tour 2011